

31 марта 
 Богоделов, Павел Георгиевич (67) — украинский футболист («Динамо-2» Киев, СКА Киев, «Локомотив» Винница) и тренер-селекционер («Динамо» Киев) .
 Жиловский, Виктор Дмитриевич (82) — металлург, старший печевой Запорожского титано-магниевого комбината, Герой Социалистического Труда (1973) .
 Наклз, Фрэнки (59) — американский диджей, музыкант и продюсер, первый лауреат премии «Грэмми» в номинации «Ремиксер года» (1998) .
 Планкарте Солис, Энрике (43) — мексиканский наркобарон, один из основателей и лидеров «Картеля „тамплиеров“»; убийство .
  (87) — польский археолог и историк .
 Шадурн, Жаклин Мари (94) — американский литературовед, специалист по литературе XX века, профессор Коннектикутского колледжа, жена писателя Марка Шадурна .

30 марта 

 Алиев, Азад Сабир оглы (63) — азербайджанский дирижёр и педагог, художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра им. Ниязи Азербайджанского телевидения и радио (с 2006 года), профессор Бакинской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств .
 Биллингхэм, Роберт (56) — американский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Сеуле (1988) .
 Гиббонс, Дэвид (85) — премьер-министр Бермудских Островов (1977—1982) .
 Григалашвили, Нодар Отариевич (55) — грузинский писатель и журналист, депутат парламента Грузии двух созывов, лауреат премии Союза писателей Грузии (1994) .
 Д’Амброзио, Джерардо (83) — итальянский юрист и политик, депутат Сената (2006—2013), прокурор Милана (1981—1989, 1999—2002), один из главных героев операции «Чистые руки» .
 Кейт О’Мара (74) — английская актриса («Династия») .
 Пхунцок Вангьял Горанангпа (91) — тибетский революционер, основатель и руководитель Тибетской коммунистической партии .

29 марта 
 Вальберг, Бригитта (97) — шведская актриса  .
 Елизаров, Иван Алексеевич (70) — заместитель генерального конструктора ОАО «Кузнецов», заслуженный конструктор Российской Федерации .
  (98) — главный раввин Ирана (1994—2007) .
 Стукальский, Станислав Николаевич (52) — украинский бизнесмен, общественный деятель и правозащитник, член президиума Международного правозащитного движения «Мир без нацизма», глава наблюдательного совета Всеукраинского правозащитного движения «Украина без нацизма»; ДТП .
 Тоддес, Евгений Абрамович (72) — российский филолог, историк литературы и литературной теории XIX—XX веков .
 Уизерспун, Дэйн (56) — американский актёр мыльных опер, наиболее известный по роли Джо Перкинса в «Санта-Барбаре» .
 Фиржтик, Вацлав (56) — чешский спортивный деятель, вице-президент Международного союза биатлонистов по развитию (с 2010 года), президент Федерации биатлона Чехии (с 1993 года) .

28 марта 
 Ахраменко, Эдуард Александрович (33) — российский гиревик, мастер спорта международного класса, трёхкратный чемпион мира, чемпион и рекордсмен Европы .
 Дентон, Джеремайя (89) — американский военный и политический деятель, контр-адмирал, сенатор США от Алабамы (1981—1987) .
 Зайонц, Альберт Борисович (77) — российский гобоист и музыкальный педагог, солист Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР (1981) .
 Макотри, Сэм (93) — ирландский писатель и общественный деятель, сенатор Ирландии (1996—1997) .
 Пырков, Александр Александрович (68) — российский художник, председатель приморского отделения Союза художников России .
 Семпл, Лоренцо (91) — американский сценарист («Бэтмен», «Мотылёк») .
 Фролов, Павел Захарович (87) — председатель совета старейшин Кубанского казачьего войска .
 Эапост, Тыну (67) — эстонский хоккеист и футболист, десятикратный чемпион Эстонии по хоккею, обладатель Кубка Эстонии и призёр чемпионатов Эстонии по футболу .
 Ясский, Авраам (86) — израильский архитектор, лауреат Государственной премии Израиля в области архитектуры (1982) .

27 марта 

 Абасов, Руслан Акылбекович (37) — киргизский кикбоксер, первый чемпион мира по профессиональному кикбоксингу по версии WBKF (2005), двукратный чемпион мира по версии WAKO (1999, 2003), интерконтинентальный чемпион по версии WAKO-PRO (2003) . 
 Альперавичюс, Симонас (Симон Альперович) (85) — еврейский общественный деятель, глава еврейской общины Литвы (1992—2013) .
 Де Цордо, Невио (71) — итальянский бобслеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Саппоро (1972), двукратный чемпион мира (1969, 1970) .
 Деляну, Августин (69) — румынский футболист, («Динамо», Бухарест) и сборная Румынии по футболу, трёхкратный чемпион Румынии (1971,1973, 1975), участник чемпионата мира по футболу (1970) .
 Карпов, Николай Васильевич (64) — советский и российский актёр, зав. кафедрой сценической пластики РУТИ — ГИТИС, президент международного фестиваля «Серебряная шпага», заслуженный артист Российской Федерации, постановщик боёв в театре и кино .
 Мартинус, Дерек (82) — британский телевизионный режиссёр .
 Мачулин, Владимир Фёдорович (63) — украинский учёный в области элементной электроники, академик Национальной академии наук Украины (2009) .
 Темнов, Виктор Иванович (79) — советский и российский композитор, танцор, баянист и куплетист, народный артист Российской Федерации .
 Фрай, Ричард Нельсон (94) — американский иранолог, почётный профессор Гарвардского университета, почётный доктор Таджикского университета (1991) .
 Чистосердов, Александр Вадимович (67) — президент Санкт-Петербургской промышленной палаты (1989—2003), член президиума Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член президиума Торгово-промышленной палаты РФ .
 Шлезингер, Джеймс (85) — американский государственный деятель, министр обороны (1973—1975) и первый министр энергетики (1977—1979) .
 Яхонтов, Николай Георгиевич (86) — советский государственный деятель, председатель Липецкого горисполкома (1967—1979) .

26 марта 
 Богданов, Юрий Александрович (69) — российский пловец, пятикратный чемпион мира по зимнему плаванию (о смерти сообщено в этот день) .
 Чжу Дэцюнь (93) — французский художник китайского происхождения, член Академии изящных искусств Франции  .
 Пельон, Хина (87) — кубинская художница и поэтесса .
 Поммер, Райнхольд (79) — западногерманский велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Федорин, Юрий Филиппович (93) — участник Великой Отечественной войны, механик полка «Нормандия — Неман», иностранный кавалер французского ордена Почётного легиона (2010) .
 Хабарова, Клавдия Ивановна (86) — советская киноактриса, заслуженная артистка России .

25 марта 

 Бастани-Паризи, Мохаммад Ибрахим (89) — иранский историк и педагог, профессор Тегеранского университета, автор трудов по истории Ирана .
 Воутерс, Лоде (84) — бельгийский шоссейный велогонщик, чемпион и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Новотоцкий-Власов, Александр Юрьевич (55) — российский сценарист («Возвращение», «12») .
 Спицын, Сергей Николаевич (90) — российский художник, живописец, график .
 Третецкий, Василий Филиппович (58) — украинский политик, председатель Харьковской областной организации партии «Рух» (с 2002 года), мэр Миргорода (1994—2000), заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации (2005—2007), активный участник Евромайдана; побои . 
 Шелл, Джонатан (70) — американский писатель, лауреат  (1982) .

24 марта 
 Бобылёв, Иван Тимофеевич (89) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР (1990) .
 Крафт, Дирк (48) — американский режиссёр («Части тела», «Чёрная метка») .
 Кроон, Ыйе (73) — советская и эстонская шашистка, спортивный журналист .
 Мишин, Валентин Васильевич (92) — заслуженный тренер СССР по конному спорту .
 Музычко, Александр Иванович (51) — украинский ультранационалист (Сашко Билый), координатор структур «Правого сектора» на Западной Украине; убийство .
 Уилкс, Родни (89) — тринидадский тяжелоатлет, двукратный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) и в Хельсинки (1952) .
 Федорин, Виталий Михайлович (61) — советский и российский подводник, контр-адмирал, начальник Государственного центрального морского ордена Ленина полигона Министерства обороны Российской Федерации (2002—2007) .
 Шроебер, Паулу (40) — бразильский музыкант, гитарист группы Almah .

23 марта 

 Бирюков, Борис Владимирович (91) — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор .
 Босси, Кармело (74) — итальянский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960), серебряный призёр чемпионата Европы (1959), чемпион по версии Всемирной боксёрской ассоциации (1970—1971) .
 Броки, Дэйв (Одерус Урунгус) (50) — канадский музыкант, основатель и вокалист группы GWAR (тело найдено в этот день) .
 Орлов, Евгений Леонидович (67) — советский и российский журналист, собственный корреспондент программы «Время» по Волгоградской и Астраханской областям, заслуженный деятель культуры .
 Прокл (Хазов) (70) — епископ Русской православной церкви; митрополит Симбирский и Новоспасский (c 1989 года) .
 де Роз, Франсуа (103) — последний «отец-основатель» ЦЕРНа .
 Суарес, Адольфо (81) — испанский государственный деятель, председатель правительства Испании (1976—1981) .
 Штепан, Мирослав (68) — чехословацкий политик, председатель Международного союза студентов (1977—1985), член Политбюро ЦК Коммунистической партии Чехословакии (1987—1989) .

22 марта 

 Бидайви, Мухаммед Одави (46) — иракский журналист, главный редактор радиостанции «Свободный Ирак» (с 2006 года), профессор университета Аль-Мустансирия; убийство .
 Вуйцик, Збигнев (91) — польский историк, профессор (с 1971), доктор исторических наук (1950) .
 Гишян, Степан Завенович (49) — армянский предприниматель и общественный деятель, генеральный исполнительный директор ЗАО «АКБА-Кредит Агриколь Банк» (с 2006 года), генеральный директор ЗАО «АКБА-Лизинг» (с 2003 года), член Общественного совета Республики Армения .
 Горянов, Валерий Михайлович (63) — советский и российский спортсмен, актёр и каскадёр, педагог, победитель и призёр чемпионатов СССР по мотокроссу, основоположник контраварийного вождения в СССР .
 Байрамов, Джейхун Сулейман оглы (23) — азербайджанский профессиональный борец классического (греко-римского) стиля, экс-член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, чемпион Азербайджана (2009) .
 Мильчин, Аркадий Эммануилович (89) — советский и российский книговед и редактор, главный редактор издательства «Книга» (1968—1985), составитель словарей и справочников .
 Мицопулос, Тасос (48) — кипрский политик, министр обороны (2014), министр коммуникаций (2013—2014); инсульт .
 Нкониени, Уильям (61) — южноафриканский военный деятель, командующий Южно-Африканскими национальными силами обороны (1992—2013) .
 Ребро, Пётр Павлович (81) — украинский писатель, поэт, сатирик .
 Уаймор, Патриция (87) — американская актриса .

21 марта 

 Игнатий Закка I Ивас (80) — Патриарх Антиохийский и всего Востока Сирийской православной церкви (c 1980 года) .
 Кузма, Эразм (87) — польский писатель, филолог и литературный критик .
 Пандов, Кирил (85) — болгарский футболист («Спартак» Варна), бронзовый призёр чемпионата Болгарии (1955), финалист кубка Болгарии (1961) .
 Ребхорн, Джеймс (65) — американский актёр («Запах женщины», «День независимости») .
 Чикатуев, Микаэль Хаджиевич (77) — народный поэт Карачаево-Черкесской республики (1998) .

20 марта 

 Аскуна, Иньяки (71) — испанский баскский политик, мэр Бильбао .
 Беллини, Идералду Луис (83) — бразильский футболист, центральный защитник, двукратный чемпион мира (1958, 1962) .
 Вейденбаум, Мюррей (87) — американский экономист, председатель Совета экономических консультантов (1981—1982), лауреат Премии Адама Смита (1996) .
 Гжегорчик, Анджей (91) — польский философ, логик и математик, который ввёл иерархию первично рекуррентных функций, названную «иерархией Гжегорчика» .
 Кржечковская, Ангелина Агеевна (88) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1981) .
 Сингх, Хушвант (99) — индийский писатель и журналист, депутат парламента Индии (1980—1986), кавалер второй высшей гражданской награды Индии — «Падма Вибхушан», а также ряда других премий и наград .
 Фибих, Феликс (96) — американский хореограф и танцовщик, актёр театра на идише .
 Хомяков, Александр Александрович (81) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Тамбовского (1978—1985) и Саратовского (1985—1989) обкомов КПСС, председатель Госплана РСФСР (1989—1990) .

19 марта 

 Алеко, Владимир Владимирович (55) — российский спортивный функционер, директор Ледового дворца спорта им. И. Х. Ромазана, заместитель директора хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) .
 Артоболевский, Сергей Сергеевич (61) — советский и российский специалист по социально-экономической географии, заведующий отделом социально-экономической географии Института географии РАН, член Международной академии регионального развития и сотрудничества, профессор, доктор географических наук .
 Батлер, Роберт (70) — американский художник-пейзажист .
 Зверковский, Леонид Васильевич (83) — советский государственный и партийный деятель, начальник Главного управления государственной автомобильной инспекции МВД СССР (1984—1989), генерал-лейтенант .
 Мюлен, Эрнест (87) — люксембургский политик, министр, депутат Европейского парламента (1984—1989) .
 Резвый, Николай Васильевич (94) — старейший актёр Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова (1955—1983) .
 Рибелес, Энрике (80) — испанский футболист («Барселона», «Валенсия»), двукратный чемпион Испании (1959, 1960) .
 Страусс, Роберт Шварц (95) — американский государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР и Российской Федерации (1991—1992) .
 Тышкевич, Зира Мухамбетовна (58) — российская правозащитница и общественный деятель, председатель Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по Астраханской области .
 Фелпс, Фред (84) — американский протестантский пастор, глава Баптистской церкви Уэстборо .
 Филипп (Салиба) (82) — епископ Антиохийской православной церкви, архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Северной Америки (с 1966 года) .
 Шелтон, Этен (110) — американский долгожитель .

18 марта 

 Абдувахабов, Абдували Абдусаматович (72) — узбекский химик, академик Академии наук Узбекистана .
 Арвису, Хорхе (81) — мексиканский актёр («Личико ангела») .
 Баумгартнер, Карл (65) — немецкий продюсер .
 Гаравента, Оттавио (80) — итальянский оперный певец, тенор .
 Гринько, Игорь Константинович (68) — заслуженный тренер СССР по академической гребле .
 Каламбо, Кайзер (60) — замбийский футболист и тренер, участник летних Олимпийских игр в Москве (1980) .
 Лала, Джо (66) — американский музыкант и актёр .
 Медейруш Феррейра, Жозе (72) — португальский политический деятель и учёный, министр иностранных дел Португальской республики (1976—1977) .
 Мовсисян, Аничка (?) — армянская актриса, заслуженная артистка Армянской ССР .
 Насыбуллин, Рифкат Габдрахманович (79) — заведующий отделом образования и науки, секретарь Совета старейшин Духовного управления мусульман Республики Татарстан, заслуженный учитель Республики Татарстан .
 Саплин, Борис Степанович (82) — генерал-майор в отставке, участник Афганской войны .
 Семёнова, Галина Викторовна (62) — российский искусствовед и писатель, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царское Село» (с 2010 года) .
 Тольтс, Андрес (64) — эстонский художник .
 Умаров, Доку Хаматович (49) — лидер террористического бандподполья на Кавказе, амир Имарата Кавказ (о смерти объявлено в этот день) 
 Черевченко, Геннадий Иванович (66) — советский и российский футболист («Памир») и тренер («Индустрия», «Локомотив»), отец футболиста и тренера Игоря Черевченко .
 Шепард, Люциус (66) — американский писатель, работавший в жанрах научной фантастики, магического реализма и литературы ужасов .
 Шираз, Ара Ованесович (72) — армянский скульптор, народный художник Армении, лауреат Государственной премии Армянской ССР (1979), сын поэта Ованеса Шираза .

17 марта 

 Антонов, Владимир Васильевич (77) — казахстанский журналист и телеведущий (телеканал «Хабар») .
 Головченко, Василий Иванович (93) — участник Великой Отечественной войны, организатор сельского хозяйства, Герой Советского Союза (1945), Герой Социалистического Труда (1952) .
 Делле Пьяне, Эмилио (75) — итальянский актёр .
 Денников, Андрей Сергеевич (36) — российский актёр и режиссёр-постановщик Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова, заслуженный артист Российской Федерации .
 Джамалудинов, Магомед Казиевич (85) — дагестанский художник-ювелир и организатор производства, заслуженный художник РСФСР, народный художник Российской Федерации (1999) .
 Дзеранов, Николай Константинович (62) — российский учёный, врач-уролог, доктор медицинских наук, профессор .
 Карьер, Мареике (59) — немецкая актриса .
 Моррис, Освальд (98) — английский кинооператор, лауреат премии «Оскар» (1972) и премий BAFTA (1965, 1966, 1967) за лучшую операторскую работу .
 Пернебеков, Ерлан (18) — казахстанский шоссейный велогонщик команды Astana Continental Team, чемпион Азии 2013 года в групповой гонке среди юниоров; инсульт .
 Скотт, Л’Рен (49) — американская фотомодель, модельер, дизайнер костюмов и стилист; самоубийство .
 Смолянинов, Евгений Александрович (41) — российский хоккеист («Кузбасс», «Сибскана») и тренер-преподаватель, серебряный (1998) и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России по хоккею с мячом (1995, 2001, 2002), обладатель кубка России (2001) .
 Стаарчес, Бернард (85) — нидерландский яхтсмен, серебряный призер чемпионата мира в Кибероне (1970) .

16 марта 
 Бухов, Леонард Семёнович (89) — советский звукорежиссёр, переводчик. 

 Починок, Александр Петрович (56) — российский государственный деятель и экономист, министр по налогам и сборам (1999—2000), министр труда и социального развития (2000—2004); инсульт .
 Славкин, Виктор Иосифович (78) — советский и российский драматург и сценарист, лауреат Государственной премии Российской Федерации за 1999 год в области просветительской деятельности, победитель конкурсов «ТЭФИ—1998» и «ТЭФИ—2000» .
  (95) — архиепископ Шанхая (с 2000 года), президент Епископальной конференции запрещённой в Китае католической церкви .

15 марта 

 Бреннер, Дэвид (78) — американский комедийный актёр и сценарист; рак 
 Гусейн Дарья (38) — азербайджанский рэпер, лауреат премии «Zirvedekiler» (2011); черепно-мозговая травма.
 Диксон, Уилф (94) — британский футбольный тренер («Арсенал») .
 дель Корраль, Педро Диес (62) — испанский актёр .
 Кэловей, Говард (86) — министр армии США (1973—1975) .
 Лэйси, Сэм (65) — американский профессиональный баскетболист .
 Ованесян, Арташес Константинович (74) — армянский режиссёр-постановщик и общественный деятель, профессор кафедры режиссуры Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, заслуженный деятель искусств Армянской ССР, лауреат Государственной премии Армянской ССР .
 Овсепян, Рафаил Погосович (85) — советский и российский учёный, профессор факультета журналистики МГУ, заслуженный профессор Московского университета (2001) .
 Чека, Эсмеральда (87) — перуанская актриса-комик .
 Эштон, Скотт (64) — американский барабанщик, наиболее известен как ударник рок-группы The Stooges .

14 марта 

 Бенн, Тони (88) — британский политический деятель, в прошлом многолетний депутат парламента и член кабинета министров Великобритании .
 Броусек, Отакар (89) — чешский актёр .
 Бёргер, Гэри (72) — американский певец и гитарист (The Monks); рак поджелудочной железы .
 Вайнштейн, Владимир Ильич (82) — советский и российский хозяйственный деятель, директор костромского завода «Мотордеталь», генеральный директор Костромской ассоциации промышленных предприятий (с 1991 года) .
 Делакур, Ив (83) — французский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в академической гребле .
 Емохонов, Николай Павлович (92) — первый заместитель Председателя КГБ СССР (1984—1990), генерал армии, лауреат Ленинской (1976) и Государственной премий СССР (1972) .
 Калинкин, Геннадий Сергеевич (89) — председатель исполкома Пермского городского совета (1968—1983) .
 Кнежевич, Гасо (60) — сербский политик, министр образования и спорта (2001—2004) .
 Козак, Екатерина Ивановна (117) — неверифицированная старейшая жительница Украины .
 Моррес, Мирна (93) — аргентинская актриса и певица .
 Надиров, Асаф Аббас-Кули оглы (85) — азербайджанский учёный, доктор экономических наук, действительный член Национальной академии наук Азербайджана .
 Хамаха, Умар Ульд (50) — малийский и азавадский военный и политический деятель, президент Переходного совета Исламского Азавада (2012—2014), лидер «Ансар-ад-Дин» .
 Торрес Пастор, Мануэль (83) — испанский футболист, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе мадридского «Реала» (1957) .
 Уцуи, Кэн (82) — японский актёр .
 Фог, Ханс (76) — датский и канадский яхтсмен, серебряный призёр бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984) .
 Хар-Цион, Меир (80) — капитан израильского спецназа, один из наиболее известных офицеров-десантников израильской армии .
 Ханфенов, Алим Мазанович (91) — советский и российский поэт, заслуженный деятель культуры Республики Абхазия (1992), народный писатель Карачаево-Черкесской республики (1997) .
 Хачиров, Исмаил Азретович (75) — советский и российский общественный деятель, председатель колхоза «Родина» Прикубанского района Карачаево-Черкесской автономной области (1979—1998), народный депутат СССР .

13 марта 

 Гуларт, Паулу (81) — бразильский актёр («Секрет тропиканки», «Пророк») .
 Кабба, Ахмад Теджан (82) — президент Сьерра-Леоне (1996—1997, 1998—2007) .
 Коломбо, Анджело (78) — итальянский футболист, чемпион Италии (1967) .
 Лартиго, Жерар (72) — французский актёр .
 Лусардо, Сельмира (61) — колумбийская актриса .
 Мерас, Ицхокас (81) — литовский писатель и сценарист .
 Румянцев, Алексей Васильевич (90) — советский военный, полный кавалер ордена Славы .
 Соловейчик, Александр Михайлович (68) — российский организатор производства, профессор, общественный деятель, генеральный директор (1994—1999), председатель совета директоров (с 2006 года) ОАО «Ленполиграфмаш» .
 Эскью, Робин (85) — американский политик, губернатор Флориды (1971—1979) .

12 марта 

 Агаджанян, Ролес Геворкович (66) — государственный и партийный деятель непризнанной НКР, депутат Верховного совета Армении (1990—1995) и Национального Собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики I и III созывов; несчастный случай .
 Аскеров, Бахрам Мехрали оглы (80) — азербайджанский учёный-физик, заведующий кафедрой физики твёрдого тела Бакинского государственного университета, академик Национальной академии наук Азербайджана .
 Гоан, Джеки (93) — американский предприниматель, один из основателей и владельцев игорного и отельного бизнеса в Лас-Вегасе .
 Иноземцев, Александр Николаевич (56) — российский учёный и изобретатель, директор института непрерывного профессионального образования Тульского государственного университета, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за 2002 год и премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области науки и техники .
 Кугэн, Ричард (99) — американский актёр .
 Лиснянская, Инна Львовна (85) — российская поэтесса, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1998 года .
 Льенсе, Рене (100) — французский футболист и тренер каталонского происхождения, вратарь сборной Франции, последний остававшийся в живых участник чемпионатов мира 1934 и 1938 годов .
 Михайлова, Раиса Павловна (76) — советская баскетболистка, трёхкратная чемпионка мира (1959, 1964, 1967), заслуженный тренер СССР .
 Поликарпу, Жозе да Круш (78) — португальский кардинал, Шестнадцатый Патриарх Лиссабона (1998—2013) .
 Руднова, Зоя Николаевна (67) — советская спортсменка (настольный теннис), двукратная чемпионка мира (1969), десятикратная чемпионка Европы, первая абсолютная чемпионка Европы (1970), заслуженный мастер спорта СССР (1969) .
 Серёгин, Виталий Павлович (73) — советский и российский государственный деятель, председатель Государственной регистрационной палаты РФ (1994—2005) [viperson.ru/wind.php?ID=670284].
 Флори, Мед (87) — американский актёр .
 Хитилова, Вера (85) — чешский кинорежиссёр и сценарист .

11 марта 
 Абдул-Муслимов, Мусан Юсупович (59) — советский спортсмен, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чемпион Европы (1979) .
 Бапов, Рамазан Саликович (66) — казахский советский артист балета, балетмейстер, педагог, народный артист СССР (1979) .
 Бринкли, Джоэл (61) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за международный репортаж (1980) .
 Гнездилов, Михаил Захарович (68) — советский и российский государственный деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации I созыва (1993—1995), член Совета Федерации от Правительства Республики Алтай (2001—2002) .
 Егоров, Юрий Михайлович (47) — заслуженный тренер России по лёгкой атлетике .
 Леви, Эдмонд Элияху (72) — судья Верховного суда Израиля (2001—2011) .
 Ривилис, Павел Борисович (77) — молдавский композитор и педагог, профессор, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР .
 Флотатс, Исидре (87) — испанский футболист («Барселона»), трёхкратный чемпион Испании (1953, 1959, 1960) .
 Школьник, Яков Шмулевич (76) — советский и российский учёный-металлург и изобретатель, главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института чёрной металлургии им. И. П. Бардина, лауреат премии Правительства Российской Федерации 2012 года в области науки и техники .

10 марта 

	
 Акино, Рольдан (65) — филиппинский актёр .
 Березов, Темирболат Темболатович (89) — советский и российский учёный в области медицины, академик РАМН, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), лауреат премии Правительства Российской Федерации 2000 года в области науки и техники .
 Берроу, Ларри (66) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1996) .
 Вахрушев, Сергей Игоревич (45) — российский футбольный тренер, главный тренер клуба «Краснодар» (2008—2009) .
 Георгия (Федотова) (84) — схиигумения, настоятельница Свято-Николаевского монастыря города Арзамаса .
 Доллингер, Гизела (111) — старейшая узница нацистского лагеря Дахау, последние годы жизни проживала в США .
 Исмаилов, Эльдар Рафик оглы (62) — азербайджанский историк и общественный деятель, доктор исторических наук, профессор Бакинского государственного университета, руководитель Независимого консультационного центра «За гражданское общество» (с 1997 года) .
 Каракулов, Амир Буриевич (71) — таджикский государственный и партийный деятель, академик и вице-президент Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана, лидер Аграрной партии Таджикистана со дня её регистрации (с 2005 года), кандидат на пост Президента Таджикистана (2006); кровоизлияние в мозг .
 Колган, Эйлин (80) — ирландская актриса .
 Ламия, Жорж (80) — французский футбольный вратарь, полуфиналист чемпионата Европы (1960) .
 Линн, Синтия (77) — американская актриса латвийского происхождения .
 Льюис, Сэмюэль (83) — американский дипломат, посол США в Израиле (1977—1985), ключевая фигура Кэмп-Дэвидских соглашений .
 Макгиннис, Джо (71) — американский журналист, писатель и сценарист («Смертельное видение») .
 Ры Никонова (71) — российская поэтесса и художница авангардного направления .
 Франчини, Мишель (92) — французский актёр .
 Шеина, Светлана Константиновна (95) — советская балерина, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени (1950) .
 Шильдин, Вячеслав Витальевич (77) — заместитель председателя Государственного комитета СССР по стандартизации и метрологии (1988—1992), лауреат Государственной премии СССР .

9 марта 

 Бро, Грегори (62) — австралийский пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968)  .
 Забабурова, Нина Владимировна (69) — российский филолог и переводчик, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и истории мировой литературы Южного федерального университета (с 1986 года) .
 Макдаффи, Гленн (86) — американский военный моряк, запечатлённый на фотографии «День Победы над Японией на Таймс-сквер» .
 Морено Гонсалес, Насарио (44) — мексиканский наркобарон, основатель и лидер одного из крупнейших наркокартелей Мексики «Ла Фамилиа» .
 Морено, Карлос (75) — аргентинский актёр и режиссёр .
 Мортье, Жерар (70) — бельгийский оперный режиссёр и администратор, директор Зальцбургского фестиваля (1990—2001), Парижской национальной оперы (2004—2009), Королевского театра в Мадриде (2010—2013); рак поджелудочной железы .
 Петрова, Евгения Владимировна (95) — советская театральная актриса (МХАТ) и педагог, жена драматурга Исая Кузнецова.
 Прусов, Валентин Дмитриевич (78) — заслуженный тренер России по греко-римской борьбе .
 Риччи, Тонино (86) — итальянский режиссёр и сценарист .
 Татлиев, Сулейман Байрам оглы (88) — советский и азербайджанский государственный и партийный деятель, первый заместитель Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР (1978—1985), Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (1985—1989) .
 Фахим, Мохаммад (56) — афганский военный и государственный деятель, министр обороны (2001—2004), первый вице-президент Афганистана (с 2009 года); остановка сердца .
 Форд, Уильям Клей (88) — американский бизнесмен, последний из внуков Генри Форда, владелец автоконцерна его имени и футбольного клуба «Детройт Лайонс»; пневмония .
 Эрнандес, Мельба (92) — кубинская революционерка и дипломат, одна из ближайших соратниц Фиделя Кастро, посол Кубы во Вьетнаме, Генеральный секретарь Организации солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки .

8 марта 

 Авалиани, Нугзар Шалвович (72) — первый секретарь Центрального комитета Единой коммунистической партии Грузии (2009—2014) .
 Акияма, Руна (59) — японская сэйю .
 Косичев, Анатолий Данилович (99) — советский и российский философ.
 Красильников, Евгений Витальевич (48) — советский и российский волейболист, игрок сборных СССР, СНГ и России (1988—1996), призёр летних Олимпийских игр в Сеуле (1988) .
 Можейко, Зинаида Яковлевна (80) — белорусский музыковед, фольклорист-этнограф, киносценарист и педагог, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1987), лауреат Государственной премии Республики Беларусь 1994 года .
 Скотт, Ларри (75) — американский культурист, первый обладатель титула «Мистер Олимпия» (1965, 1966) .
 Смит, Дэвид (79) — американский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) в классе 5,5 м .
 Фаулер, Ван Бюрен (54) — американский гитарист (R.E.M.) .
 Хьюз, Уэнди (61) — австралийская актриса .
 Щербиц, Иоанна (72) — польская актриса .
 Эллис, Джеймс (82) — британский актёр .

7 марта 

 
 Гешаев, Муса Баутдинович (73) — чеченский советский и российский писатель, поэт, литературный критик .
 Грашис, Альгирдас (79) — литовский актёр театра и кино, заслуженный артист Литовской ССР (1983) .
 Кастильо, Адилия (80) — венесуэльская актриса, певица и композитор .
 Кузнецов, Анатолий Борисович (83) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1979), лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1997 года .
 Малышев, Александр Антонович (85) — советский государственный деятель, председатель Абаканского горисполкома (1966—1970) .
 Молодцова, Майя Михайловна (77) — российский искусствовед, театровед, профессор СПбГАТИ .
 Надаш, Тамаш (44) — венгерский лётчик, чемпион мира по самолётной аэробатике (2012); авиакатастрофа .
 Нилибаев, Аубакир Дастанович (85) — казахстанский поэт и переводчик, журналист .
 Пашкевич, Степан Афанасьевич (92) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Фёдоров, Виктор Александрович (70) — заслуженный тренер России по хоккею с шайбой .
 Шем-Тов, Виктор (99) — израильский политик, депутат Кнессета (1961—1969, 1981—1988), министр здравоохранения (1970—1977) .

6 марта 

 Балтабаева, Балакуль (118) — неверифицированная старейшая жительница Казахстана .
 Бертучелли, Жан-Луи (71) — французский режиссёр и сценарист, лауреат Берлинского кинофестиваля и премии Жана Виго (1971) («») .
 Виролайнен, Павел Матвеевич (75) — заслуженный тренер России по лыжным гонкам, педагог и научный работник, соавтор первого в СССР учебника по технике конькового хода (1988) .
 Елсуков, Альберт Николаевич (77) — белорусский социолог и философ, доктор философских наук, профессор, лауреат премии им. В. И. Пичеты за 2009 год, отличник образования Республики Беларусь  .
 Колльберг, Барбро (96) — шведская актриса, наиболее известная исполнением роли Мэгги в фильме Ингмара Бергмана «Дождь над нашей любовью» .
 Макрэй, Шила (89) — американская актриса .
 Оводов, Юрий Семёнович (76) — советский и российский биохимик и иммунолог, директор Института физиологии Коми научного центра УрО РАН (с 2004 года), академик РАН .
 Старк, Вадим Петрович (69) — российский литературовед, пушкинист, основатель и первый директор Музея В. В. Набокова .
 Фор, Морис (92) — французский политик, министр внутренних дел Франции (1958), министр юстиции (1981), председатель Радикальной партии (1961—1965, 1969—1971), последний остававшийся в живых политик, подписавший Римский договор .

5 марта 

 Валеев, Рестем Шарифуллович (52) — российский баянист, народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации .
 Гостоньи, Янош (87) — венгерский актёр .
 Коваленко, Виталий Семёнович (66) — советский и российский шахматист, международный мастер по шахматной композиции .
 Кэлверт, Скотт (49) — американский режиссёр («Дневники баскетболиста») .
 Луков, Владимир Андреевич (65) — советский и российский литературовед и культуролог, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Бунинской премии (2011) .
 Панеро, Леопольдо Мария (65) — испанский поэт и прозаик .
 Эдвардс, Джофф (83) — американский актёр .
 Яири, Кадзуо (81) — японский гитарный мастер («K.Yairi») .

4 марта 

 Китайский, Станислав Борисович (76) — советский и российский писатель .
 Марквардт, Фриц (85) — немецкий актёр .
 Орлов, Олег Леонидович (57) — советский и российский режиссёр, народный артист России (2008) .
 Петрин, Майя (41) — хорватская актриса .
 Поуг, Уильям Рид (84) — астронавт НАСА, автор нескольких книг о космонавтике .
 Пустынцев, Борис Павлович (78) — советский и российский правозащитник, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (2004—2012) .
 Сильванович, Михаил Иванович (76) — советский и российский журналист, писатель-публицист и поэт, лауреат премии Союза журналистов СССР (1980), заслуженный работник культуры РСФСР (1987), автор стихов песни «Омские улицы» .
 У Тяньмин (74) — китайский режиссёр и продюсер («Красный гаолян») .
 Фекете, Ласло (59) — венгерский футболист, лучший бомбардир чемпионата Венгрии (1979) .
 Фрейдкин, Марк Иехиельевич (60) — советский и российский поэт, прозаик, переводчик, автор и исполнитель песен .
 Хачер, Йожа (82) — венгерская актриса .
 Чони, Ренато (84) — итальянский оперный певец .

3 марта 
 Алиев, Алван Мадат оглы (66) — азербайджанский государственный и общественный деятель, педагог и публицист .
 Бухеггер, Кристин (71) — австрийская актриса («Из жизни марионеток») .
 Гюнбай, Алтан (83) — турецкий актёр .
 Дзябенко, Михаил Владимирович (57) — российский фотограф, лауреат российских и зарубежных фотоконкурсов .
 Лазарева, Нелли Филаретовна (74) — советская и российская актриса театра и кино .
 Макклерин, Кертис (44) — американский актёр .
 Нуланд, Шервин (83) — американский хирург и писатель .
 Ованнисян, Эгине Саркисовна (87) — советская и армянская актриса Национального академического театра им. Г. Сундукяна, народная артистка Армянской ССР, профессор Ереванского государственного института театра и кино .
 Риверо, Хуан (90) — американский пуэрто-риканский биолог, создатель единственного в Пуэрто-Рико зоопарка, названного его именем (:en:Dr. Juan A. Rivero Zoo) .
 Тикканен, Айно-Майя (86) — финская актриса .
 Томас, Джоаб (81) — американский университетский администратор, президент Алабамского университета (1981—1988) и университета штата Пенсильвания (1990—1995) .
 Эшли, Роберт (83) — американский композитор, продюсер и режиссёр .

2 марта 

 Белинский, Александр Аркадьевич (85) — советский и российский режиссёр и сценарист, создатель телевизионных спектаклей и фильмов-балетов, народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР (1984) .
 Бородулин, Рыгор Иванович (79) — советский и белорусский поэт, эссеист и переводчик, народный поэт Беларуси .
 Гилмор, Гэйл (76) — канадская актриса .
 Дероса, Саль (82) — натурализованный американский футбольный тренер .
 Джафаров, Вугар (44) — азербайджанский волейбольный арбитр международной категории .
 Каплан, Джастин (88) — американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии (1967) .
 Кухарчик, Пётр Дмитриевич (68) — советский и белорусский учёный-радиофизик, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь (2001—2003), Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (с 2003 года) .
 Мартинес де Веласко, Эмилио Фернандес (73) — испанский архитектор, автор проекта телебашни  в Мадриде .
 Миронов, Александр Степанович (43) — российский предприниматель, председатель правления «Алмазэргиэнбанка» (2005—2014) .
 Покидченко, Анна Яковлевна (88) — советская и российская театральная актриса, народная артистка СССР .
 Рубин, Стэнли (96) — американский продюсер и сценарист .
 Руммель, Рудольф (81) — американский политолог .

1 марта 

 Брюне, Хосеп (83) — испанский баскетболист, чемпион Средиземноморских игр (1955) .
 Габараев, Николай Ясонович (90) — учёный-осетиновед, доктор филологических наук, профессор .
 Герчук, Юрий Яковлевич (87) — российский искусствовед, художественный критик, историк и теоретик изобразительного искусства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации .
 Гилпин, Энди (93) — канадский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) .
 Дзаффарони, Алехандро (91) — уругвайский и американский биохимик и предприниматель, лауреат Национальной медали США в области технологий и инноваций (1995) .
 Карнаух, Валерий Анатольевич (55) — украинский книгоиздатель и меценат, общественный деятель Николаева .
 Лакшман, Бангару (74) — индийский политик, министр железных дорог (1999—2000), председатель Индийской народной партии (2000—2001) .
 Левин, Леонид Менделевич (77) — советский белорусский архитектор, заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат премии Ленинского комсомола Белоруссии (1967) и Ленинской премии (1970), лауреат Государственной премии Республики Беларусь 2002 года и 2010 года .
 Паско Космополис, Марио (74) — перуанский политик, министр труда (2007—2008) .
 Рене, Ален (91) — французский кинорежиссёр, актёр и сценарист 
 Розанов, Анатолий Сергеевич (88) — профессор Московской консерватории, кандидат искусствоведения .
 Руденко, Юрий Георгиевич (76) — советский и украинский конструктор корабельной техники, генеральный конструктор — генеральный директор Южного проектно-конструкторского бюро (преобразовано в «Исследовательско-проектный центр кораблестроения») (1980—1997), технический руководитель постройки фрегата «Гетман Сагайдачный» .
 Тот, Дьюла (72) — венгерский футболист, чемпион Германии по футболу (1968) .
 Уранов, Геннадий Васильевич (79) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Габоне (1978—1982) и Ирландии (1986—1991), Представитель Российской Федерации при Ватикане и при Мальтийском ордене (1996—2001) .